Марии́нская либо Марьинская улица — название улиц в различных населённых пунктах.

Россия

Существующие названия 
 Мариинская улица — улица в Кемерове.
 в Санкт-Петербурге:
 Мариинская улица — улица в Московском районе.
 Мариинская улица — улица в Павловске.
 Мариинская улица — улица в Стерлитамаке.
 Мариинская улица — улица в Хабаровске.
 Большая Марьинская улица
 Малая Марьинская улица

Прежние названия 
 Мариинская улица — прежнее название улицы Свердлова в Мелитополе.
 Мариинская улица — прежнее название улицы Шункова в Новокузнецке.
 Мариинская улица — прежнее название Коммунистической улицы в Омске.
 В Петрозаводске:
 Мариинская улица — прежнее название проспекта Карла Маркса.
 Мариинская улица — прежнее название Станционной улицы.
 В Санкт-Петербурге:
 Мариинская улица — прежнее название улицы Аккуратова.
 Мариинская улица — прежнее название Приамурской улицы, ставшей частью улицы Бабушкина.

Украина 
 Мариинская улица — улица в Одессе.
 Марьинская улица — улица в Харькове.

Финляндия 
 Мариинская улица — улица в Хельсинки.

См. также 
 Мариинский переулок — улица в Ленинске-Кузнецком.
 Мариинский переулок — улица в Томске.
 Мариинский проспект